

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 8, w tym 1 podstawowa
 Utrata – część miasta Łask
 Utrata – część miasta Tomaszów Mazowiecki
 Utrata– część miasta Zakroczym
 Utrata – część wsi Podgórzno w woj. mazowieckim, w pow. otwockim, w gminie Kołbiel
 Utrata – przysiółek wsi Bierawa w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Bierawa
 Utrata – przysiółek wsi Izbicko w woj. opolskim, w pow. strzeleckim, w gminie Izbicko
 Utrata – część wsi Pniewo w woj. podlaskim, w pow. łomżyńskim, w gminie Łomża
 Utrata – osada w woj. wielkopolskim, w pow. średzkim, w gminie Nowe Miasto nad Wartą

Inne 
 Utrata – dawna nazwa miejscowości Piastów w woj. mazowieckim, w pow. pruszkowskim, zmieniona w 1926 r.
 Utrata – osiedle w Warszawie, dawna wieś, część dzielnicy Targówek

Cieki wodne  
 Utrata – rzeka w Polsce, prawy dopływ Bzury
 Utrata – strumień, dopływ strumienia Kłobucki Potok